Караново може да се отнася за:
 Караново – старото име на гр. Кралево, Рашки окръг, Сърбия
 Караново – село в област Бургас, община Айтос
 Караново – село в област Сливен, община Нова Загора